Сезон 1992 — 1-й сезон для «Шахтёра» в высшем дивизионе страны, а также 35-й с учётом участия в чемпионатах СССР.

Чемпионат Казахстана 1992

Предварительный этап (Группа Б)

Турнирная таблица 

 Команде «Зенит» было засчитано техническое поражение 0:3 (2:1 с «Востоком»)
 Команде «Металлист» было засчитано техническое поражение 0:3 (3:1 с «Кайсаром»)

Матчи

Финальный этап (1-14 места)

Турнирная таблица 

 Команде «Химик» было засчитано техническое поражение 0:3 (1:0 с «Шахтёром»)

Матчи

Кубок Казахстана по футболу 1992

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН В КАЗАХСТАНЕ – 1992 на сайте «Казахстанский футбол»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1992 на сайте footballfacts.ru

1992
Сезоны футбольных клубов 1992